Dzing peut désigner :
 Dzing, une ville du Cameroun
 les Dzing, une population d'Afrique centrale
 le dzing, une langue bantoue
 Dzing !, un parfum.